Unione Nazionale dei Minatori (National Union of Mineworkers) – sindacato britannico
 Unione Nazionale dei Minatori (National Union of Mineworkers) – sindacato sudafricano
 Unione Nazionale dei Minatori (National Mine Workers' Union) – sindacato zimbabwese